New Zealand (slovensko Nova Zelandija) je lahko:
New Zealand, Buckinghamshire, Anglija
Kampung New Zealand, Pahang, Malezija
HMS New Zealand

Zunanje povezave